Luis Manuel Rodríguez (1937-), boxeur cubain ;
 Luis Miguel Rodríguez (1985-), joueur de football argentin;
 Luis Miguel Rodríguez (1973-), joueur de baseball cubain ;
 Luis Orlando Rodríguez (1980-), joueur de baseball américain;
 Luis Rodríguez Salazar (1948-), producteur de musique espagnol.